Локомотив — тягова машина для пересування потягів рейками

Футбол

«Локомотив» — з 1958 по 1979 роки назва футбольного клубу з міста Вінниці (тепер «Нива»)
 «Локомотив» — футбольний клуб з селища міського типу Дворічна Харківської області
 «Локомотив» — футбольний клуб з Донецька
 «Локомотив» — футбольний клуб зі Жмеринки
 «Локомотив» — футбольний клуб зі Знам'янки
 «Локомотив» — футбольний клуб з Києва
 «Локомотив» — футбольний клуб з Конотопа
 «Локомотив» — аматорський футбольний клуб з Куп'янська
 «Локомотив» — футбольний клуб з Рівного
 «Локомотив» — футбольний клуб зі Сміли
 «Локомотив» — колишня аматорська команда з Тернополя
 «Локомотив» — радянський футбольний клуб з Харкова
 «Локомотив» — радянський ватерпольний клуб з Харкова

«Локомотив» — білоруський футбольний клуб з міста Гомель.

«Локомотив» — болгарський футбольний клуб з м. Пловдива.
 «Локомотив» — болгарський футбольний клуб з м. Софії.

«Локомотив» — грузинський футбольний клуб з міста Тбілісі.

«Локомотив» — німецький футбольний клуб з Лейпцига.

«Локомотив» — російський футбольний клуб з міста Красноярськ.
 «Локомотив» — російський футбольний клуб з міста Лиски.
 «Локомотив» — російський футбольний клуб з міста Москва.
 «Локомотив-НН» — російський футбольний клуб з міста Нижній Новгород.
 «Локомотив» — російський футбольний клуб з міста Санкт-Петербург.
 «Локомотив» — російський футбольний клуб з міста Челябінськ.

Футзал

«Локомотив» — радянський футзальний клуб з Харкова.
 «Локомотив» — український футзальний клуб, з міста Одеса.

Інші види спорту 
 «Локомотив» — український чоловічий волейбольний клуб із Києва.
 «Локомотив» — український чоловічий волейбольний клуб із Харкова.
 «Локомотив» — грузинський баскетбольний клуб із Тбілісі.
 «Локомотив» — хокейний клуб з м. Ярославля, Росія.
 «Локомотив» — хокейний клуб з м. Москви, Росія.

Спортивні арени

В Україні 
 «Локомотив» — колишня назва Центрального міського стадіону міста Вінниця.
 «Локомотив» — міський футбольний стадіон у Жмеринці.
 «Локомотив» — міський футбольний стадіон у Здолбунові.
 «Локомотив» — багатофункціональний стадіон у місті Сімферополь.
 «Локомотив» — палац спорту у Харкові.
 «Локомотив» — міський футбольний стадіон у Шепеті́вці.

У Грузії 
 «Локомотив» — колишня назва стадіону імені Михайла Месхі у Тбілісі.

У Росії 
 «Локомотив» — стадіон в Іркутську.
 «Локомотив» — футбольний стадіон у місті Москва.